Marinai – membri dell'equipaggio di una nave
 Marinai – gioco da tavolo
 Marinai – romanzo di Giuseppe Pederiali del 1994
 Marinai/La notte – singolo de Le Orme del 1982
 Maria Gloria Bracci Marinai – insegnante e politica italiana
 Romano Marinai – ex calciatore italiano